Говернер Моррис: Моррис, Говернер (1752—1816) — американский государственный деятель, один из так называемых отцов-основателей США.
  (1876—1953) — американский писатель и сценарист, правнук отца-основателя США Говернера Морриса.